Diaz ou Díaz est un nom d'origine espagnole. Il signifie « fils de Diego ». Il s'agit du quatorzième patronyme le plus répandu en Espagne.

Patronyme 

 Aarón Díaz (1982-), acteur et mannequin mexicain ;
 Alberto Díaz (1994-), basketteur espagnol ;
 Alfonso Portugal Díaz (1934-2016), joueur de football international mexicain ;
 Ana Diaz (1992-), chanteuse suédoise ;
 Andrés Díaz (1969-), athlète espagnol ;
 Andrés Barajas Díaz (1941-2006), peintre espagnol ;
 Anga Díaz (1961-2006), percussionniste cubain ;
  ;
 Argentina Díaz Lozano (1912-1999), écrivaine hondurienne ;
  ;
 Bo Díaz (1953 -1990), joueur vénézuélien de baseball ;
 Brahim Díaz (1999-), footballeur espagnol ;
 Cameron Diaz (1972-), actrice américaine ; 
 
 Cristina Pérez Díaz (1965-), athlète espagnole ;
  ;
 Dariem Díaz (1976-), entraîneur cubain de football ;
 Darío Díaz (1981-), coureur cycliste argentin ;
 Edward Díaz (1994-), coureur cycliste colombien ;
 Edwige Diaz (1987-), femme politique française ;
 Eloísa Díaz (1866-1950), première femme médecin du Chili et d'Amérique du Sud ;
 Enrique Díaz (1967-), metteur en scène brésilien ;
 Fabricio Díaz (2003-), footballeur uruguayen ;
 Floribeth Mora Diaz (1963-), miraculée de saint Jean-Paul II ;
 Franklin R. Chang-Diaz (1950-), astronaute costaricien et américain ;
  ;
 Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979), homme d'état mexicain ;
 Herminio Díaz Zabala (1964-), coureur cycliste espagnol ;
 Hidilyn Diaz (1991-), haltérophile philippine ;
 Hugo Díaz (1930-2001), caricaturiste costaricien ;
 Íñigo Díaz de Cerio Conejero (1984-), footballeur basque ;
 Isabel Díaz Ayuso (1978-), femme politique espagnole ;
 Ismael Díaz (1997-), footballeur panaméen ;
 Ivonne Díaz (1987-), joueuse de squash mexicaine ;
 Jacobo Díaz (1976-), joueur de tennis espagnol ;
 Jesús Díaz (1941-2002), écrivain cubain ;
 Jonathan Diaz (né en 1985), joueur de baseball américain ;
 Jorge Brian Díaz (1989-), basketteur portoricain ;
 
 , page d'homonymie
  ;
  (1936-2013), humoriste et chanteur vénézuélien ;
  ;
  ;
 Julieta Díaz (1977-), actrice argentine ;
 Junot Díaz (1968-), écrivain américain ;
 Justino Díaz (1940-), chanteur d'opéra portoricain ;
 
 Laurent Diaz (1980-), joueur de rugby à XV français ;
 Lola Rodríguez Díaz (1998-), actrice espagnole;
 
 Luisa Ortega Díaz (1958-), avocate vénézuélienne ;
 Manuel Díaz González (né en 1968), matador espagnol ;
 Manny Diaz (1954-), maire de Miami ;
 Manuel Félix Díaz (1983-), boxeur dominicain ;
 María Díaz dite María de Nati (1997-), actrice espagnole;
 Maria Diaz I de Haro (1270-1342), dixième Dame de Biscaye;
 Maria Diaz II de Haro (1320-1348), seigneure basque;
 María Isabel Díaz (née en 1964), actrice cubaine ;
 
 Maribel Díaz Cabello (née en 1970), Première dame du Pérou ;
 Marta Yolanda Díaz-Durán (née en 1968), journaliste et professeur guatémaltèque ;
 Matt Diaz (1978-), joueur américain de baseball ;
 
 Miriam Díaz-Aroca (1962-), actrice et présentatrice espagnole ;
 Narcisse Diaz (1808-1876) dit Narcisse Díaz de la Peña, peintre franco-espagnol ;
 Natalie Diaz (1978-), poète mojave, militante linguistique, basketteuse professionnelle et éducatrice, lauréate du prix Pulitzer ;
 Nathalie Díaz Rodríguez (1966-), connue comme Natusha, chanteuse franco-venezuelienne ;
 Nicolás Díaz (1999-), footballeur chilien ;
 Nicomedes Pastor Díaz (1811-1863), écrivain, journaliste et homme politique espagnol ;
 Níver Arboleda Diaz (1967-2011), footballeur colombien ;
 Osvaldo Díaz (1981-), footballeur paraguayen ;
 Pablo Manuel Galdames Díaz (1974-), joueur de football international chilien ;
 
 Philippe Díaz (?-), réalisateur, scénariste et producteur français ;
 Philippe Diaz (1969-), écrivain français ;
 Porfirio Díaz (1830-1915), dictateur mexicain, président de 1876 à 1911 ;
 Ramón Díaz (1959-), joueur et entraîneur argentin de football ;
 Raphael Diaz (1986-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 René Vázquez Díaz (1952-), écrivain cubain ;
 Robinzon Díaz (1983-), joueur dominicain de baseball ;
 
 Rodrigo Guiraro Díaz (1980-), acteur argentin ;
  ;
 Simón Díaz (1928-2014), chanteur, compositeur et interprète de musique folklorique vénézuélienne ;
 Susana Díaz (1974-), femme politique espagnole ;
 Tania Díaz, journaliste et femme politique vénézuélienne ;
 Tulio Díaz (1960-), escrimeur cubain ;
 Ventura Díaz (1937-), coureur cycliste espagnol ;
 Víctor Díaz (1968-), joueur vénézuélien de basket-ball ;
Virginia Díaz Rivas (1991-), rameuse espagnole ;
 Yamila Díaz (1976-), mannequin argentine ;
 Yanelis Diaz, (1981-), médaillé cubain des arts martiaux aux Jeux olympiques 2004 ;
  (1976-), boxeur cubain ;
 Yolanda Díaz (1971 -), femme politique espagnole ;
Wanda Díaz-Merced, astronome américaine ;
 William Alirio Pulido Diaz (1965-), coureur cycliste colombien ;

patronyme composé
 .

Toponyme

Diaz, ville de l'Arkansas ;

Centro Diaz, bâtiment de Milan en Italie ;

Díaz, municipalité de l'État de Nueva Esparta ;
 Capitale Díaz, l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Díaz, dans l'État de Nueva Esparta.

Cinéma 

  Diaz : un crime d'État (Diaz: Don't Clean Up This Blood), film de Daniele Vicari en 2012.

Référence 

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme